John Ireland (1879–1962) angol zeneszerző
 John Ireland (1914–1992) kanadai-amerikai színész és filmrendező